Эрстен:

 Эрстен () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Эрстен.
 Эрстен () — кантон во Франции в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен.
 Селеста-Эрстен () — округ во Франции в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Нижний Рейн. Супрефектура — Селеста.